efbet Super Volley 2022/2023 – 79. sezon mistrzostw Bułgarii w piłce siatkowej. Za jego organizację odpowiadała Nacionalna Wolejbolna Liga (Национална Волейболна Лига, NVL). Zainaugurowany został 14 października 2022 roku.

W efbet Super Volley uczestniczyło 12 drużyn. Do najwyższej klasy rozgrywkowej dołączył mistrz wyższej ligi – .

Sponsorem tytularnym rozgrywek było przedsiębiorstwo bukmacherskie efbet.

Drużyny uczestniczące 
Liczba drużyn uczestniczących w efbet Super Volley w sezonie 2022/2023 w porównaniu z poprzednim sezonem została zmniejszona z 16 do 12. Przed początkiem sezonu z udziału w rozgrywkach wycofały się kluby  oraz . Do najwyższej klasy rozgrywkowej dołączył mistrz wyższej ligi – .

Awanse i spadki

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Bułgarii
2022 w Bułgarii
2023 w Bułgarii
2022 w piłce siatkowej
2023 w piłce siatkowej